Настоящие стрекозы могут означать:

 Libellulidae — семейство разнокрылых стрекоз (Anisoptera).
 Libellula — род разнокрылых стрекоз из одноимённого семейства (Libellulidae).